Basilika Unserer Lieben Frau steht für:

 Basilika Unserer Lieben Frau von Afrika, Algier
 Basilika Unserer Lieben Frau von Lledó, Spanien
 Basilika Unserer Lieben Frau von Lourdes (Bogotá), Kolumbien
 Basilika Unserer Lieben Frau von der immerwährenden Hilfe, Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Basilika Unserer Lieben Frau von Bonaria, Calgiari, Italien
 Basilika Unserer Lieben Frau von Lourdes (Brestanica), Slowenien
 Basilika Unserer Lieben Frau von Lourdes (Edegem), Belgien
 Basilika Unserer Lieben Frau von Lourdes (Santiago de Chile), Chile
 Basilika Unserer Lieben Frau von der Immerwährenden Hilfe (Labrador City), Kanada
 Basilika Unserer Lieben Frau von Lourdes (Poondi), Indien
 Basilika Unserer Lieben Frau von Guadalupe (Rom), Italien
 Basilika Unserer Lieben Frau vom Heiligen Herzen, Sittard, Niederlande
 Basilika Unserer Lieben Frau von Șumuleu Ciuc Rumänien
 Basilika Unserer Lieben Frau von Lanka, Tewatta Ragama, Sri Lanka
 Basilika Unserer Lieben Frau, Žemaičių Kalvarija, Litauen, siehe Wallfahrtsbasilika Mariä Heimsuchung (Žemaičių Kalvarija)